Science Fiction Book Club (SFBC) steht für:

 Science Fiction Book Club (Italien), italienische Verlagsserie
 Science Fiction Book Club (Großbritannien), britischer Buchklub
 Science Fiction Book Club (Vereinigte Staaten), US-amerikanische Buchgemeinschaft